Gorgol (stadion)
Gorgol – francuska transkrypcja arabskiej nazwy Kurkul (كركول), może się odnosić do:
 Kurkul (region)
 Kurkul (rzeka)